Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine – ad Arzignano
 Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine – a Monforte d'Alba
 Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine – a Trafoi, frazione di Stelvio